Динара Сафина је бранила титулу, али је изгубила у првом колу од Кларе Закопалове.

Титулу је освојила Араван Резај, која је у финалу савладала Винус Вилијамс, 6:2, 7:5.

Носиоци 

  Серена Вилијамс (треће коло)
  Каролина Возњацки (друго коло)
  Динара Сафина (прво коло)
  Винус Вилијамс (финале)
  Светлана Кузњецова (прво коло)
  Јелена Дементјева (друго коло)
  Јелена Јанковић (четвртфинале)
  Саманта Стосур (четвртфинале)

<ol start="9">
  Агнешка Радвањска ''(друго коло)
  Викторија Азаренка ''(прво коло, предала)
  Марија Шарапова ''(прво коло)
  Марион Бартоли ''(друго коло)
  Ли На ''(четвртфинале)
  Флавија Пенета ''(друго коло)
  Франческа Скјавоне ''(треће коло)
  Нађа Петрова (четвртфинале)
</ol>

Четири тенисерке које су играле полуфинале у Риму су слободне у првом колу:
  Серена Вилијамс (треће коло)
  Јелена Јанковић (четвртфинале)
  Ана Ивановић (друго коло)
  Марија Хосе Мартинез Санчез ''(друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида 2010.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно